Miejscowości w USA:
 White Swan – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
Gminy w USA:
 White Swan (ang. White Swan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix